La nazionale di pallacanestro olandese Under-18, è una selezione giovanile della nazionale olandese di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità olandese di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 
1974 - 12°
1986 - 11°
1988 - 12°
1990 - 10°

Collegamenti esterni 
 

Paesi Bassi
Under 18